Saša Martinović je ime i prezime više osoba. To su:
Saša Martinović (šahist)
Saša Martinović (hokejaš na ledu)